Freda Hammersley (1911-1988), joueuse de tennis britannique ;
 James Astbury Hammersley (1815-1869), peintre britannique ;
 John Hammersley (1920-2004), mathématicien britannique ;
 Lilian Hammersley (1854-1909), héritière américaine.